Леони́д Алекса́ндрович Му́син (; 19 апреля 1985, Москва, СССР) — украинский футболист, вратарь.

Биография

Клубная карьера 
Выпускник футбольной школы московского «Спартака». Селекционеры киевского «Динамо» увидели его игру, и в 2000 году Мусин согласился переехать в Киев, где был принят в футбольную академию «Динамо» (1985 года рождения) во главе с Павлом Яковенко.

Первый матч в рамках чемпионата Украины состоялся 24 марта 2002 в составе бориспольского клуба «Борисфен-2», в котором играл на правах аренды. С лета 2002 года играл во второй и третьей командах киевского «Динамо». Осенью 2007 года защищал цвета «Полтавы».

В начале 2008 года был футболистом «Динамо» Минск, за которое провёл одну игру в чемпионате Белоруссии, однако вскоре вернулся на Украину, где играл в клубе Первой лиги «Александрия». В начале 2009 года побывал на просмотре в криворожском «Кривбассе», но в команду не перешёл.

Зимой 2010 года пробовал свои силы в казанском «Рубине», однако клубу не подошёл. 28 августа 2010 на правах свободного агента подписал контракт с клубом «Анжи» из Махачкалы, в команде был третьим вратарём после Ильи Абаева и Нукри Ревишвили.

16 марта 2011 года подписал контракт с екатеринбургским «Уралом» на полтора года. В июле 2012 года перешёл в «Тюмень». В команде взял 37 номер.

Карьера в сборной 
В 2002 году дебютировал в составе юношеской сборной Украины. На молодёжном чемпионате мира 2005 года в Нидерландах был в заявке команды.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на официальном сайте ФК «Тюмень»
 Профиль на сайте «Динамомания»
 
 
 

Футболисты России
Футболисты Украины
Игроки ФК «Борисфен-2»
Игроки ФК «Динамо-2» Киев
Игроки ФК «Динамо-3»
Игроки ФК «Полтава» (2007)
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Александрия»
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Солярис»
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)